Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Remimont – Meurthe e Mosella
 Saint-Remimont – Vosgi